Борис Шейко:
 Шейко, Борис Иванович (род. 1949) — советский, казахский и российский тренер по пауэрлифтингу.
 Шейко, Борис Филиппович (1905—1973) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.